TMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tambao (Burkina Faso)